Obhájcem titulu ve čtyřhře juniorů na australském grandslamu byl australský pár Jay Andrijic a Bradley Mousley, který nestartoval společně, protože Andrijic už se kvůli věku nemohl této kategorie zúčastnit. Mousley proto startoval s rakouským tenistou Lucasem Meidlerem.

Vítězem se stal právě tento rakousko-australský pár Lucas Meidler a Bradley Mousley, který ve finále zdolal francouzskou dvojici Quentin Halys a Johan-Sebastien Tatlot po setech 6–4 a 6–3. Pro Meidlera to byla premiérová grandslamová trofej a pro Mousleyho už druhá.

Každý z vítězů si do juniorského žebříčku připsal 270 bodů.

Nasazení hráčů 
  Stefan Kozlov /  Michael Mmoh (čtvrtfinále)
  Andrej Rubljov /  Alexander Zverev (čtvrtfinále)
  Quentin Halys /  Johan Sébastien Tatlot (finále)
  Daniil Medveděv /  Roman Safiullin (čtvrtfinále)
  'Lucas Meidler /  Bradley Mousley (vítězové)
  Filippo Baldi /  Johannes Haerteis (2. kolo)
  Omar Jasika /  Kamil Majchrzak (semifinále)
  Hyeon Chung /  Sumit Nagal (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Reference 

Australian Open 2014
Juniorský tenis v roce 2014